Öholm är ett svenskt efternamn. Kända personer med efternamnet är:

Sören Öholm (1930-2009), skolledare och folkpartistisk politiker.
Siewert Öholm (1939-2017), TV-personlighet.
Oskar Öholm (1980-), moderat politiker.